Peißen oder Peissen ist der Name folgender Orte:

 Peißen (Bernburg), Ortsteil der Stadt Bernburg (Saale) im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Peißen (Landsberg), Ortsteil der Stadt Landsberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Peißen (Pegau), Ortsteil der Stadt Pegau in Sachsen
 Peissen (Holstein), Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein